Pseudeurotiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudeurotiaceae i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudeurotiaceae